Tag kan avse:

 Tag (graffiti) – för att signera ett graffitiverk
 TAG Turbo Engines – en motortillverkare
Techniques d'Avant-Garde – ett luxemburgskt finansföretag som bland annat var delägare i motortillverkaren
 Technology Advancement Group – (TAG), ett amerikanskt IT-företag, 
 TAG Heuer – den schweiziska klocktillverkaren 
 Taggning – en klassificeringsmetod som innebär att man märker något med ett kategoriserande begrepp
 Triacylglycerol – en molekyl bestående av en glycerol och tre fettsyror, se triglycerid
 Taggar – särskilda textkoder som inte syns när dokumentet presenteras för användaren, se märkspråk